

Osoby 
 Brendan Smyth (ur. 1927, zm. 1997) – irlandzki duchowny
 Cathal Smyth (ur. 1959) – brytyjski muzyk
 Charles Piazzi Smyth (ur. 1819, zm. 1900) – angielski astronom, syn również astronoma Williama Henry'ego Smytha
 Ryan Smyth (ur. 1976) – kanadyjski hokeista

Inne 
 Hrabstwo Smyth – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Schmidt
 Schmitt
 Smis
 Smit
 Smith (ujednoznacznienie)
 Szmidt
 Szmit
 Szmyd